Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Anders Järryd 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Mats Wilander (primo turno)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Yannick Noah (quarti di finale)

 Anders Järryd (finale)
 Scott Davis (secondo turno)
 Joakim Nyström (semifinali)
 Andrés Gómez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1985